Гай Семпро́ний Тудита́н (; умер в 196 году до н. э.) — древнеримский военачальник и политический деятель из плебейского рода Семпрониев, претор 197 года до н. э.

Биография 
Гай Семпроний был сыном Публия Семпрония Тудитана, консула 204 года до н. э. Он впервые упоминается в источниках под 198 годом до н. э. как плебейский эдил. В 197 году Тудитан и его коллега по эдилитету Марк Гельвий Блазион стали преторами и получили в управление испанские провинции; Гаю досталась Дальняя Испания. Здесь наместник столкнулся с восстанием местных племён. В 196 году до н. э., уже имея полномочия пропретора, Тудитан потерпел поражению в битве и был тяжело ранен. Вскоре он умер.

Тит Ливий сообщает, что Гай Семпроний был членом жреческой коллегии понтификов, но датировка его избрания не представляется возможной.

Примечания

Литература 
 
 
 

Семпронии
Преторы
Наместники Дальней Испании